HPD est un sigle qui peut désigner :
 Honda Performance Development, branche sportive du groupe Honda sur le continent nord-américain ;
 Honolulu Police Department, département de la police d'Honolulu, Hawaï ;
 HPD (Haut Pouvoir de Destruction), une mine antichar ;
 Hybride producteur direct, une catégorie de cépages ;
 Histrionic personality disorder, Trouble de la personnalité histrionique, TPH en français.